El término "Carmelitas Descalzas" puede referirse a:

 Convento de Carmelitas Descalzas (Beas de Segura)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Salta)
 Convento de las Carmelitas Descalzas (Caudiel)
 Monasterio de las Carmelitas Descalzas (Vélez-Málaga)
 Monasterio Santa Teresa de Jesús (Buenos Aires)
 Convento de las Carmelitas Descalzas (Ciudad Real)
 Convento de las Carmelitas Descalzas (Cádiz)
 Convento de las Carmelitas Descalzas (Los Andes)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Ávila)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Buenos Aires)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Desierto de las Palmas)
 Convento de los Carmelitas Descalzos (Toledo)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Madrid)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ángeles)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Nogoyá)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Málaga)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Peñaranda de Bracamonte)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Lima)
 Convento e Iglesia de Santa Teresa (Cusco)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Jaén)
 Convento de Carmelitas Descalzas de La Aldehuela (Perales del Río, Getafe)
 Convento de Carmelitas Descalzas (Burgos)
Convento de San José (Segovia)
 Orden de Carmelitas Descalzos
 Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo